Los Algarrobos es el nombre de varias localidades en Panamá:

 Los Algarrobos, en la provincia de Chiriquí;
 Los Algarrobos, en la provincia de Veraguas;